Mazzarotto ist der Familienname folgender Personen:

 Antônio Mazzarotto (1890–1980), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Ponta Grossa
 Jerônimo Mazzarotto (1898–1999), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Weihbischof in Curitiba